Tanzanie, země při východním pobřeží střední Afriky, vznikla spojením Tanganiky a Zanzibaru a je rozdělena na 31 regionů ("mikoí").

Historie 
V roce 1975 bylo v Tanzanii 25 regionů. V roce 2002 se změnil název jednoho regionu: Přejmenoval se ze Ziwa Magharibi na Kagera. V roce 2003 byl region Manyara vytvořen z části z regionu Arusha. V roce 2012 byly vytvořeny další čtyři regiony: Geita, Katavi, Njombe a Simiyu. V roce 2016 byl region Songwe vytvořen ze západní části regionu Mbeya.

Seznam regionů

Reference

Související články 
 Okresy v Tanzanii
 ISO 3166-2:TZ

Externí odkazy